Каменка  — посёлок в Свердловской области, входящий в Городской округ Красноуральск.

География 
Посёлок Каменка  муниципального образования «Городской округ Красноуральск» расположен в 11 километрах (по автомобильной дороге в 14 километрах) к западу от города Красноуральск, в верхнем течении реки Каменка (правого притока реки Тура). В окрестностях посёлка проходит Серовский тракт, в 1 километре от развязки Верхняя Тура-Красноуральск.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Красноуральск